Jesús Vázquez Gayoso (A Pontenova, 1909 – Ciutat de Mèxic, 1970) fou un advocat
 Jesús Vázquez Martínez (Ferrol, 1965), presentador de televisió i model gallec 
 Jesús Vázquez o Antonio Jesús Vázquez Muñoz (1980, Santa Olalla del Cala, Huelva) futbolista